Durie ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Durie (* 1965), schottischer Fußballspieler
 Jo Durie (* 1960), englische Tennisspielerin
 John Durie, Geburtsname des Johannes Duraeus (1595 oder 1596–1680), schottischer Theologe

Siehe auch:
 Dury, Du Ry